Cette page contient les pages d'homonymie de À la poursuite d'Octobre rouge et The Hunt for Red October.

À la poursuite d'Octobre rouge peut faire référence à :
 À la poursuite d'Octobre rouge, l'adaptation cinématographique en 1990 du roman Octobre rouge.

The Hunt for Red October peut faire référence à :
 The Hunt for Red October, l'adaptation en jeu vidéo du roman Octobre rouge ;
 The Hunt for Red October, le titre original de l'adaptation cinématographique en 1990 du roman Octobre rouge ;
 The Hunt for Red October, l'adaptation en jeu vidéo du film par Beam Software ;
 The Hunt for Red October, l'adaptation en jeu vidéo du film par Images Software.